Поль Андре Гайяр (; , Вейто — , Пюли) — швейцарский музыковед, хоровой дирижёр и композитор.

В отрочестве учился игре на скрипке в Винтертуре у Эрнста Вольтерса, затем в Лозанне у Эдмона Аппиа. В 1942—1944 гг. изучал теологию в Лозаннском университете, однако затем выбрал музыку. До 1947 г. изучал музыковедение в Цюрихском университете, одновременно занимался дирижированием под руководством Самюэля Бо-Бови и Франца фон Хёсслина и скрипкой у Виллема де Бура. В 1948 г. защитил диссертацию, посвящённую французскому композитору и теоретику XVI века Луи Буржуа. В 1951—1952 гг. изучал композицию под руководством Пауля Хиндемита.

В 1950—1969 гг. руководил семинаром по изучению творчества Вагнера при Байройтском фестивале. В 1953—1978 гг. возглавлял смешанный хор в Бюле. В 1956—1987 гг. преподавал историю музыки в Лозаннской консерватории. Одновременно в 1969—1987 гг. хормейстер Большого театра Женевы.

Автор хоровой, вокальной и камерной музыки, в общей сложности около 160 сочинений.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Библиотеки Лозаннского университета

Музыковеды Швейцарии
Хоровые дирижёры Швейцарии
Академические музыканты Швейцарии